Кабардинский округ — административно-территориальная единица Терской области Российской империи, существовавшая в 1860—1870 годах.

Географическое положение 
Располагался в центральной части Северного Кавказа в районе бассейна рек Терек, Баксан, Чегем, Черек, Урух и Малка, охватывал большую часть  территории современной Кабардино-Балкарии, кроме ее северной части. В состав округа входили исторические области - Большая Кабарда, Малая Кабарда и Балкария.

Границы: на севере со Ставропольской губернией, на востоке с Осетинским округом, на северо-востоке с Ингушским округом, на юге по Кавказскому хребту с Тифлисской губернией, на западе с Кубанской областью .

История 
Образован в 1860 году. В 1860 году вся территория Северного Кавказа была поделена на Ставропольскую, Кубанскую, Терскую и Дагестанскую области. Терская область состояла из 8 округов: Кабардинского, Осетинского, Ингушского, Аргунского, Чеченского, Ичкеринского и Кумыкского.

Административным центром Кабардинского округа было укрепление Нальчик.

В 1870 году Кабардинский округ вместе с казачьими станицами за Малкой и Тереком был объединён в один Георгиевский округ, который охватывал обширную территорию от Пятигорья до Кавказских гор.

Население 
Основное население округа составляли кабардинцы, проживавшие в равнинных землях, и балкарцы, населявшие предгорные и горные территории, а также небольшие общины русских-казаков, осетин, греков, немцев, грузин, армян, ногайцев.

Административное деление 
В административном отношении изначально в 1862 году округ делился на 4 участка.

 Баксанский - центр укр. Нальчик. Население на 1868 год - 21 705 человек.
 Малокабардинский - центр с. Муртазово. Население на 1868 год - 10 335 человек . 
 Черекский - центр пост. Черекский. Население на 1868 год - 12 029 человек.
 Горский - центр укр. Нальчик. Население на 1868 год - 10 155 человек.

Примечания

Литература 

 Терская область. Список населенных мест по сведениям 1874 года. Тифлис. 1878
 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 года т. 68 Терская область. 1905 год.

Терская область
История Кабардино-Балкарии